Bichinashvili oder Biçinaşvili ist der Familienname folgender Personen:
 David Bichinashvili (* 1975), deutscher Ringer
 Xviça Biçinaşvili (* 1974), aserbaidschanischer Ringer